Olschanka () ist ein russischer und ukrainischer Orts- und auch Flussname:
 Olschanka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Olschanka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Obrotten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Olschanka, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Bohlen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Olschanka (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Olschanka (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Olschanka (Saratow, Arkadak), Dorf im Rajon Arkadak, Oblast Saratow
 Olschanka (Saratow, Samoilowka), Dorf im Rajon Samoilowka, Oblast Saratow
 Olschanka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Olschanka (Schytomyr), Ortschaft in der Oblast Schytomyr

 Olschanka (Fluss), Fluss in der Ukraine, Oblast Sumy
 Olschanka (Psel), linksseitiger Nebenfluss des Psel, in der Ukraine